Здесь представлен список городов в Аргентине.

Города с населением более 180 000 человек 
Это список городов Аргентины с населением более 180 000 жителей, упорядоченный по численности населения согласно данным переписи населения 2010 года.

Следует отметить, что при составлении списка принимаются во внимание те населенные пункты, которые имеют индивидуальный статус города, а не как части более крупных городских агломераций. Например: город Ла-Плата в этом списке стоит на 25-м месте, а агломерация Ла-Плата в списке агломератов Аргентины - на 6-м месте.

Агломерации с населением более 100 000 человек

Примечания

Ссылки 
 http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/images/Revista%20Poblacio%CC%81n%20III.pdf

Аргентина
Списки:География Аргентины